Каримате () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Комо.

Население составляет 3801 человек, плотность населения составляет 760 чел./км². Занимает площадь 5 км². Почтовый индекс — 22060. Телефонный код — 031.

Покровителями коммуны почитаются Пресвятая Богородица, праздник ежегодно празднуется 8 декабря, и
святой Георгий.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта